Shirley Fry e Doris Hart hanno battuto in finale Maureen Connolly e Julia Sampson 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Shirley Fry /  Doris Hart (Campionesse)

 Maureen Connolly /  Julia Sampson (finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali di Francia 1953